Ранчо лас Флорес има више значења:

 Ранчо лас Флорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лас Флорес (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику